Jutzeler ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bruno Jutzeler (* 1946), Schweizer Ringer 
 Daniela Jutzeler (1967–1994), Schweizer Sportlerin
 Peter Jutzeler (* 1940), Schweizer Ringer